Apache Bloodhound е уеб базирана система за управление на проекти и проследяване на грешки с отворен код. Програмата е изградена върху Trac. Той е разработен и поддържан от доброволци в Apache Software Foundation.

Проектът Bloodhound e представен първоначално на Apache Incubator от WANdisco, след като инструмент за проследяване на проблеми, e най-търсената функция за uberSVN. Bloodhound инкубатора завършва на 20 март 2013 г. и е представен като проект от най-високо ниво на Apache.

Към 27 август 2019 г. Bloodhound все още е достъпен за изтегляне от обичайните огледални сайтове на Apache, но всички връзки за поддръжка към live.bloodhound.apache.org се провалят като недостъпни. Комитетът за управление на проекта Bloodhound гласува единодушно за затваряне на проекта след 15 юни 2016 г., но бордът поставя вето по този въпрос. В момента Apache поддържа подобен продукт Apache Allura.

Bloodhound е написан на езика за програмиране Python и е пуснат под софтуерния лиценз Apache.

Характеристики 
Софтуерът наследява функции от Trac и първоначално се стреми да разреши три дългогодишни заявки за добавяне на функции в Trac: управление на множество проекти, лесна инсталация, лекота на използване и също така поддържа вграждане на притурки на Google.

Освен това Bloodhound е интегрирал библиотеката на Python Whoosh във версия 0.5, осигуряваща пълнотекстово търсене и навигация при търсене по аспекти и включва много плъгини по избор в Trac.

Източници 

Свободен софтуер
Уеб софтуер
Инструменти за програмиране